

Patronymes 

 Alessandro Chiesa (né le ), joueur suisse professionnel de hockey sur glace.
 Carlo Alberto Dalla Chiesa (né le  à Saluces, province de Coni - mort assassiné le  à Palerme), général des Carabiniers italiens, engagé dans la lutte anti-mafia.
 David Chiesa, contrebassiste français de musique improvisée.
 Enrico Chiesa, ancien footballeur italien né le  à Gênes.
 Federico Chiesa, footballeur italien né le  à Gênes.
 François Augustin Della Chiesa (1593-1662), évêque de Saluces de 1642 à 1662 ; il écrivit des ouvrages sur l'histoire du Piémont et de la Savoie à la demande de la maison de Savoie.  
 Francesco Chiesa, poète et nouvelliste suisse de langue italienne, né à Sagno en 1871 et mort à Lugano en 1973.
 Giulietto Chiesa (1940-2020), homme politique italien.
 Laura Chiesa (née le  à Turin), escrimeuse italienne.
 Marco Chiesa, homme politique suisse.
 Mario Chiesa (né le  à Brescia, en Lombardie), ancien coureur cycliste de 1989 à 1996.
 Pasquale Chiesa (vers 1630-1654), peintre baroque italien.
 Pietro Chiesa (1876-1959), peintre italo-suisse.
 Serge Chiesa, ancien footballeur français né le  à Casablanca (Maroc).
 Sergio Chiesa (né le ), coureur de fond italien.
 Silvestro Chiesa (né à Gênes au début du  - mort en 1657), peintre italien baroque de l'école génoise.

Lieux 

 Chiesa Nuova ou Santa Maria in Vallicella est l'église de l'installation à Rome au  de la congrégation de l'Oratoire, fondée par Philippe Néri.
 Chiesa Nuova est une église située à Assise (Ombrie) en Italie.
 Chiesa in Valmalenco est une commune italienne de la province de Sondrio dans la région Lombardie en Italie.
 Feroleto della Chiesa est une commune italienne de la province de Reggio de Calabre dans la région Calabre en Italie.
 Uggiano la Chiesa est une commune de la province de Lecce dans les Pouilles.

Géographie 
Chiesa, cours d'eau du nord de l'Italie, affluent du fleuve Pô.

Musique 
 Une sonata da chiesa est une œuvre instrumentale, comportant trois ou quatre mouvements, en usage aux s.

Voir aussi 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme